Аленкте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 90 км на захід від Лілля, 85 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 361,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Аленктен на сайті французького Національного інституту географії
 Аленктен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аленктен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале